Tenisový turnaj ATP Serbia Open 2012 se konal ve dnech 28. dubna až 6. května v srbském hlavním městě Bělehradě, a to na otevřených antukových dvorcích. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 250. Odměny činily 373 000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
První čtyři nasazení hráči měli v 1. kole volný los.
  Pablo Andújar (semifinále)
  Andreas Seppi (vítěz)
  Jarkko Nieminen (čtvrtfinále)
  David Nalbandian (semifinále)
  Łukasz Kubot (1. kolo)
  Fabio Fognini (1. kolo)
  Ryan Harrison (1. kolo)
  Gilles Müller (čtvrtfinále)

 Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráči obdrželi do hlavní soutěže divokou kartu:
  Marko Djoković
  Jevgenij Donskoj
  Dušan Lajović

Následující hráči se probojovali do hlavní soutěže z kvalifikace:
  Aljaž Bedene
  Carlos Gómez Herrera
  Eduardo Schwank
  Antonio Veić

 Odstoupení 
  Novak Djoković (osobní důvody)

 Pavouk 

 Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

|team-width=175

|RD1-seed1=1
|RD1-team1= Pablo Andújar
|RD1-score1-1=3
|RD1-score1-2=6
|RD1-score1-3=3
|RD1-seed2= 
|RD1-team2= Benoît Paire
|RD1-score2-1=6
|RD1-score2-2=1
|RD1-score2-3=6
|RD1-seed3=4
|RD1-team3= David Nalbandian
|RD1-score3-1=6
|RD1-score3-2=2
|RD1-score3-3=5
|RD1-seed4=2
|RD1-team4= Andreas Seppi
|RD1-score4-1=2
|RD1-score4-2=6
|RD1-score4-3=7
|RD2-seed1= 
|RD2-team1= Benoît Paire
|RD2-score1-1=3
|RD2-score1-2=2
|RD2-score1-3=
|RD2-seed2=2
|RD2-team2= Andreas Seppi
|RD2-score2-1=6
|RD2-score2-2=6
|RD2-score2-3=
}}

 Horní polovina 

 Dolní polovina 

|RD1-score11-1=6
|RD1-score11-2=77
|RD1-score11-3=
|RD1-seed12=
|RD1-team12= D Sela
|RD1-score12-1=2
|RD1-score12-2=62
|RD1-score12-3=

|RD1-seed13=
|RD1-team13= I Dodig
|RD1-score13-1=6
|RD1-score13-2=64
|RD1-score13-3=6
|RD1-seed14=
|RD1-team14= A Ungur
|RD1-score14-1=2
|RD1-score14-2=77
|RD1-score14-3=4

|RD2-seed01=
|RD2-team01= J Souza
|RD2-score01-1=4
|RD2-score01-2=
|RD2-score01-3=
|RD2-seed02=WC
|RD2-team02= D Lajović
|RD2-score02-1=2r
|RD2-score02-2=
|RD2-score02-3=

|RD2-seed03=Q
|RD2-team03= A Bedene
|RD2-score03-1=4
|RD2-score03-2=3
|RD2-score03-3=
|RD2-seed04=4
|RD2-team04= D Nalbandian
|RD2-score04-1=6
|RD2-score04-2=6
|RD2-score04-3=

|RD2-seed05=8
|RD2-team05= G Müller
|RD2-score05-1=6
|RD2-score05-2=77
|RD2-score05-3=
|RD2-seed06=Q
|RD2-team06= E Schwank
|RD2-score06-1=3
|RD2-score06-2=60
|RD2-score06-3=

|RD2-seed07=
|RD2-team07= I Dodig
|RD2-score07-1=4
|RD2-score07-2=2
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=2
|RD2-team08= A Seppi
|RD2-score08-1=6
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=

|RD3-seed01=
|RD3-team01= J Souza
|RD3-score01-1=3
|RD3-score01-2=2
|RD3-score01-3=
|RD3-seed02=4
|RD3-team02= D Nalbandian
|RD3-score02-1=6
|RD3-score02-2=6
|RD3-score02-3=

|RD3-seed03=8
|RD3-team03= G Müller
|RD3-score03-1=4
|RD3-score03-2=3
|RD3-score03-3=
|RD3-seed04=2
|RD3-team04= A Seppi
|RD3-score04-1=6
|RD3-score04-2=6
|RD3-score04-3=

|RD4-seed01=4
|RD4-team01= D Nalbandian
|RD4-score01-1=6
|RD4-score01-2=2
|RD4-score01-3=5
|RD4-seed02=2
|RD4-team02= A Seppi
|RD4-score02-1=2
|RD4-score02-2=6
|RD4-score02-3=7
}}

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (čtvrtfinále)
  Scott Lipsky /  Rajeev Ram (semifinále)
  '''Jonatan Erlich /  Andy Ram (vítězové)
  James Cerretani /  Adil Shamasdin (1. kolo)

Pavouk

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2012
Serbia Open